En icke-statlig organisation är en organisation som inte är knuten till någon statsmakt, och vilken kan ha antingen ideella eller kommersiella mål med sin verksamhet. Icke-statliga organisationer kallas även för non-governmental organizations (NGO), och uttrycket förekommer ibland även när det gäller organisationer som verkar över nations- och statsgränser. Många NGO:er utgör en del av olika länders civilsamhälle. En icke-statlig organisation kan få konsultativ NGO-status av Förenta nationerna och därmed bli remissorgan åt FN med rätt att sända delegater till internationella FN-konferenser. Se FN:s NGO-databas.

Det saknas en entydig definition. Således räknas ibland och ibland inte politiska partier in i begreppet. I dess mest utvidgade definition likställs termen med civilsamhället.

Associationsformer 
I Sverige kallas den associationsform som en ideell organisation använder sig av för ideell förening. Många svenska ideella föreningar har historisk grund i folkrörelser. Ekonomisk förening är en svensk associationsform för en annan typ av icke-statliga organisationer vars verksamhet baseras på medlemmarnas ekonomiska intressen.

I vidare mening är även företag exempel på en organisationsform med lokal, national eller transnationell karaktär.

Exempel på typer 
enskilda organisationer
aktionsgrupper
opinionsgrupper
frivilligorganisationer
fackliga organisationer
tankesmedjor
arbetsgivarorganisationer
lobbygrupper
politiska partier

Exempel på icke-statliga organisationer
 Amnesty International
 World Economic Forum
 Barncancerfonden
 Friends
 Greenpeace
 Human Rights Watch
 Kyrkornas världsråd
 Läkare Utan Gränser
 Röda Korset
 Svenska FN-förbundet
 Transparency International
 World Society for the Protection of Animals
 Världsnaturfonden
 Timbro

Se även 
 Civilsamhället
 Folkrörelse
 GONGO
 Ideell organisation  (Non-profit organization, NPO)
 Branschorganisation
 Ideell förening
 Insamlingsstiftelse
 Internationell organisation
 Intresseorganisation
 Mellanstatlig organisation
 Påtryckningsgrupp
 Stiftelse

Referenser

Typer av organisationer